La saison 2007-2008 du Mans Union Club 72 est la  du club et la  en ligue 1. 

Le Mans UC 72, mené par le jeune entraîneur Rudi Garcia, termine cette saison à la  du championnat, le meilleur classement jamais atteint par le club en Ligue 1 jusqu'à présent. Dans les coupes nationales, Le Mans atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue, éliminé par le RC Lens et les  de finale de la coupe de France, éliminé par Bordeaux.

Transferts

Effectif

Saison

Ligue 1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes et références 

Saison du Mans FC
Le Mans
Le Mans